Меморіал Капабланки 2019 — 54-й щорічний шаховий турнір, що проходив у Гавані з 3 по 13 травня 2019 року.

Переможцем турніру увосьме став український шахіст Василь Іванчук .

Загальна інформація 

Категорія турніру  — XVI (середній рейтинг  — 2640,67).

Розклад змагань:

Ігрові дні: 3-7, 9-13 травня

Вихідний день: 8 травня

Час початку партій — 22.00 (Київський)

Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів та 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на хід, починаючи з першого.

Учасники 
 Башкаран Адгібан , 2701  — 38
 Василь Іванчук , 2677  — 66
 Давід Антон Гіхарро , 2667  — 79
 Самуель Севян , 2666  — 81
 Юрі Гонсалес Відаль , 2567  — 364
 Карлос Альборнос , 2566  — 368

жирним  — місце в рейтингу станом на травень 2019 року

Рух за турами

Таблиця турніру

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру
 Онлайн турніру на chessbomb 
 Мемориал Капабланки 2019 на chesspro.ru 
 Результати турніру на chess-results 

Шахові турніри 2019
Шахи на Кубі
Травень 2019
2019 в кубинському спорті